Ю́рий Марты́нов:
 Мартынов, Юрий Григорьевич (род. 1957) — советский и российский композитор, аранжировщик, журналист и продюсер.
 Мартынов, Юрий Петрович (род. 1965) — украинский футболист, нападающий.
 Мартынов, Юрий Фёдорович (1934—2018) — советский и российский актёр, заслуженный артист РФ (2006).